Дмитрий Виноградов:
 Виноградов, Дмитрий Андреевич (род. 1983) — преступник, совершивший массовое убийство в Москве в 2012 году.
 Виноградов, Дмитрий Евгеньевич (1862 — после 1926) — русский и советский архитектор.
 Виноградов, Дмитрий Иванович (ок. 1720—1758) — русский химик, создатель русского фарфора.